Babette Holtmann (née en 1981), chanteuse et actrice néerlandaise.
 Mina Fürst Holtmann (née en 1995), skieuse alpine norvégienne.